Nakhon Sawan – miasto w Tajlandii
 Nakhon Sawan – prowincja w Tajlandii